w sporcie – polski skrót oznaczający:
 Mistrzostwa Europy
 Młodą Ekstraklasę
 w medycynie – polski skrót oznaczający koncentrat krwinek czerwonych (tzw. masę erytrocytarną)
 w projektowaniu (ME) – oprogramowanie CAD (tj. do komputerowego wspomagania projektowania)
 Windows Me – system operacyjny
pozostałe skróty  
 Ministerstwo Energii
 Ministerstwo Energetyki